Бекіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Бекіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма